— синонім біномінальної назви кількох хвойних рослин:

  =  — Ялина звичайна або Ялина європейська
  nom. illeg. =  — Ялиця біла
  nom. illeg. =  — Ялина тигрохвоста або Ялина японська